{{Иерарх
| обращение            = Его Высокопреосвященство кардинал
| имя                  = Федерико Висконти
| оригинал имени       = 
| титул                = Архиепископ Милана| периодначало         = 27 сентября 1690 года
| периодконец          = 7 января 1693 года
| предшественник       = Кардинал Альфонсо Литта
| преемник             = Кардинал Федерико Качча
| сан                  = нет информации
| хиротония            = 10 августа 1681 года
| кардинал             = 1 сентября 1681 года
| герб                 = 
}}
Федерико Висконти (; 1617, Милан, Миланское герцогство — 7 января 1693, там же) — итальянский кардинал. Архиепископ Милана с 23 июня 1681 по 7 января 1693. Кардинал-священник с 1 сентября 1681, с титулом церкви Сан-Алессио'' с 22 сентября 1681 по 7 января 1693.

Ссылки 
 Информация

Примечания 

Кардиналы Италии
Кардиналы Иннокентия XI
Архиепископы Милана